

Música 
 Ao Vivo no Rio (álbum de Luan Santana)
 Ao Vivo no Rio (álbum de Oba Oba Samba House)
 Ao Vivo no Rio (EP)

Desambiguações de música